Анастасіос Папаконстантіну — грецький спортсмен, бобслеїст.
 Апостол (Папаконстантіну) — архієрей єпархії Кілкіса Елладської ПЦ.
 Васіліс Папаконстантіну  — грецький співак.
 Йоргос Папаконстантіну — міністр фінансів Греції.
 Міхаліс Папаконстантіну — міністр закордонних справ Греції.
 Танасіс Папаконстантіну — грецький музикант, автор пісень.

Грецькі прізвища